Ana Iglesias Panichelli (Madrid, 23 de octubre de 1995) es una empresaria, cocinera y diseñadora de joyas española. Es conocida, principalmente, por haber sido la ganadora de la octava edición del talent culinario MasterChef España.

Biografía 
Después de cursar el bachillerato de Ciencias Sociales, comenzó a estudiar el Grado en Derecho y ADE en la Universidad Villanueva, aunque dice que lo que de verdad le hubiera gustado es estudiar el Grado en Ciencias Gastronómicas.

En noviembre de 2016, funda Dosprimeras, su propia empresa dedicada a la joyería, con el lema "I'd rather wear flowers in my hair than diamonds around my neck" ("Preferiría llevar flores en mi pelo que diamantes alrededor de mi cuello"), En 2019, animada por sus amigas y familiares, decide presentarse al casting de la octava temporada de Masterchef España  y en julio de 2020 consigue alzarse con el trofeo de ganadora. Tras el concurso está comenzando su carrera como chef profesional.

Vida personal 
Hija de argentinos, Ana tiene dos hermanos y está casada desde el 14 de mayo de 2022 con Rodrigo Núñez (miembro del escuadrón de "Los águilas imperiales" de la seguridad contraincendios de la fuerza aérea española) No recuerda muy bien cuándo empezó a cocinar, pero cuenta que fue de muy pequeña junto a su hermana, y que a los dieciséis años decidió que quería dedicarse a la cocina.

Distinciones 
 Ganadora de MasterChef España (octava temporada), 2020.

Referencias 

Nacidos en Madrid
Cocineras de España